Fisichella puede referirse a:

 Fisichella, apellido de origen siciliano.
 Fisichella, casa noble.
  (1841-1908), sacerdote, filósofo y jurista.
  (1935), académico y político, ministro y luego senador de la República italiana.
  (1943), tenor operístico.
 Salvatore Fisichella (1951), más conocido como Rino Fisichella, académico, teólogo y arzobispo.
 Giancarlo Fisichella (1973), piloto de automovilismo de velocidad.